Финансово-промышленные группы Индии в большинстве своём строятся по семейному принципу и отличаются широким разнообразием сфер деятельности.

Примечания

Ссылки 

Компании Индии